Пенономе () — топоним:

  — округ панамской провинции Кокле.
 Пенономе — город в панамской провинции Кокле, административный центр одноимённого округа.
  — коррехимьенто () одноимённого округа в панамской провинции Кокле.

См. также 
 Епархия Пенономе — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пенономе, Панама.